DMXL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 036 амінокислот, а молекулярна маса — 339 641.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки